Ludovic Bisch, ou Louis Philippe Bisch (ou Bisch-Lobstein ; 1831-1926), compositeur, prêtre et organiste français ;
 Pierre-Étienne Bisch (né en 1951), haut fonctionnaire français ;
 Thierry Bisch (né en 1953), artiste français.
 Yves Bisch (né en 1945), pédagogue, auteur, et poète alsacien